Mistrzostwa Świata w Curlingu na Wózkach 2002, były to pierwsze mistrzostwa świata w curlingu na wózkach, rozegrano je w szwajcarskiej miejscowości Sursee między 21 a 26 stycznia. W zawodach udział brało 9 reprezentacji. 

Pierwszym mistrzem świata została drużyna gospodarzy, srebrny medal zdobyli Kanadyjczycy a brązowy Szkoci. 



Reprezentacje

Wyniki

Klasyfikacja końcowa

Play-off

Finał

Mały finał

Półfinały

Round Robin

Klasyfikacja

Sesja 1.

Sesja 2.

Sesja 3.

Sesja 4.

Sesja 5.

Sesja 6.

Sesja 7.

Sesja 8.

Sesja 9.

2002 w curlingu
2002
Curling w Szwajcarii
Lucerna (kanton)
2002 w Szwajcarii